Niemcy:
 Kaiserslautern – powiat w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Kaiserslautern – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, siedziba powiatu Kaiserslautern

Inne:
 Kaiserslautern Hauptbahnhof

Zobacz też:
 1. FC Kaiserslautern
 Kaiserslautern-Süd